Schönwalde ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Schönwalde am Bungsberg, Gemeinde im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Schönwalde-Glien, Gemeinde im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Schönwalde (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönwalde I / Südstadt, Ortsteil der Stadt Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönwalde II und Groß Schönwalde, Ortsteil der Stadt Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönwalde (Altmark), Ortsteil der Stadt Tangerhütte, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Schönwalde-Dorf, Ortsteil der Gemeinde Schönwalde-Glien in Brandenburg
 Schönwalde (Schönwald), Ortsteil der Gemeinde Schönwald, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Schönwalde-Siedlung, Ortsteil der Gemeinde Schönwalde-Glien in Brandenburg
 Schönwalde (Wandlitz), Ortsteil der Gemeinde Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg

Polen:
 Schönwalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, ehemalige Bezeichnung für Szczęsne (Purda), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwalde, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, ehemalige Bezeichnung für Grabowiec (Lelkowo) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwalde, Kreis Elbing, Westpreußen, ehemalige Bezeichnung für Krasny Las (Elbląg), Stadtteil von Elbląg, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwalde, Kreis Frankenstein, Schlesien, ehemalige Bezeichnung für Budzów (Stoszowice) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Schönwalde, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, ehemalige Bezeichnung für Warmiany in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwalde, Kreis Lauenburg, Pommern, ehemalige Bezeichnung für Borówko (Łęczyce) in der Woiwodschaft Pommern
 Schönwalde, Kreis Naugard, Pommern, ehemalige Bezeichnung für Mokre (Maszewo), in der Woiwodschaft Westpommern
 Schönwalde, Kreis Neisse, Oberschlesien, ehemalige Bezeichnung für Podlesie (Głuchołazy) in der Woiwodschaft Oppeln
 Schönwalde, Kreis Neustadt, Westpreußen, ehemalige Bezeichnung für Szemud, Dorf und Landgemeinde in der Woiwodschaft Pommern
 Schönwalde, Kreis Oststernberg, Brandenburg, ehemalige Bezeichnung für Prześlice in der Woiwodschaft Lebus
 Schönwalde, Kreis Regenwalde, Pommern, ehemalige Bezeichnung für Zajezierze (Łobez) in der Woiwodschaft Westpommern
 Schönwalde, Kreis Sorau, Brandenburg, ehemalige Bezeichnung für Sieniawa Źarska in der Woiwodschaft Lebus
 Schönwalde, Kreis Stolp, Pommern, ehemalige Bezeichnung für Dębina (Ustka) in der Woiwodschaft Pommern
 Schönwalde, Kreis Thorn, Westpreußen, ehemalige Bezeichnung für Wrzosy (Toruń), Stadtteil von Toruń, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Russland:
 Schönwalde, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen: Rasswet, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 Schönwalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, ehemalige Bezeichnung für Jaroslawskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Schönwalde, Kreis Labiau, Ostpreußen, ehemalige Bezeichnung für Berjosowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Groß Schönwalde
 Schönwald
 Schönwäldchen